Aniołowie – postacie z wierzeń religijnych
 Aniołowie – album muzyczny grupy Defekt Muzgó